Mosaiceratops — род бипедальных растительноядных динозавров из клады Neoceratopsia, известный по неполному скелету из верхнемеловой . Присутствие останков данного динозавра в столь поздней части мелового периода подтвердило гипотезу о совместной эволюции Neoceratopsia и пситтакозаврид и послужило развитию идеи о мозаичной эволюции. Необычность данного динозавра заключается в его строении — голова напоминает таковую у членов Neoceratopsia, а особенности телосложения роднят Mosaiceratops c пситтакозаврами.

Открытие и изучение 
В 2015 году команда учёных во главе с Чжэн Вэньцзе производила раскопки в уезде Нэйсян в Китае. В турон-кампанской формации Сягуань они обнаружили фрагментарный скелет динозавра.

Родовое название Mosaiceratops состоит из трёх основ греческого происхождения: mosai-, отсылающей к мозаичной эволюции, плодом которой был динозавр; κέρας (keras) — ‘рог’ и ὤψ (ops) — ‘морда’. Видовое имя azumai дано в честь палеонтолога , принимавшего участие в организации и работе нескольких экспедиций по поиску остатков динозавров в Китае.

Описание 

Mosaiceratops известен по одной находке, состоящей из фрагментарного скелета и расплющенного черепа.

Длина тела Mosaiceratops вместе с хвостом — около 1 метра, что типично для подобных ему динозавров. Животное весило около 10 кг.

Mosaiceratops — пример мозаичной эволюции, сочетание особенностей посткраниального строения ранних цератопсов и череп, напоминающий таковой у представителей Neoceratopsia, но также сохранивший черты первых.

Тело Mosaiceratops очень сильно напоминало таковое у пситаккозавров. Подвздошная кость ровная. Дистальный конец её дорсального края направлен вбок.

Передняя конечность пятипалая, немного короче задней, пальцы задних конечностей длинные с коготками.

Череп 
Строение черепа Mosaiceratops типично для примитивных членов Neoceratopsia. Череп большой и широкий, с зачатком костяного воротника. Челюсти начинались роговым клювом. На верхней челюсти слева сохранились около 10 зубов (ещё 2 найдены отдельно). В глаза бросаются скуловые кости, из-за длины отростков они напоминают рог. Ноздря длинная, высоко посаженная, и из-за этого динозавр напоминает пситтакозавра.

Скуловая кость перемещена назад к стыку челюстей. Передний отросток скуловой кости удлинён, с субпараллельными дорсальным и вентральным краями; присутствуют два бугорка, расположенные близко к вентральной границе подглазничного бугра скуловой кости. Сама же скуловая кость при взгляде сбоку имеет форму перевёрнутой буквы T.  T-образная; с тонкими и удлинёнными скуловым и чешуйчатым отростками. Медиальный отросток чешуйчатой кости направлен к мозгу; передний отросток чешуйчатой кости простой (не разделённый).

Имеется изогнутая канавка перед швом между предчелюстной и верхнечелюстной костями. При взгляде сбоку предчелюстная кость кажется немного больше верхнечелюстной, что нетипично для Neoceratopsia. Носовая кость расширяется к ноздре. На предчелюстной кости Mosaiceratops (подобно пситтакозавридам и в отличие от других базальных цератопсов) нет зубов. Имеются , разделённые глубокой выемкой.

Систематика 
По состоянию на 2017 год род Mosaicerattops является базальным родом клады Neoceratopsia — группы, состоящей из трицератопса и всех видов, ближе родственных ему, чем роду Psittacosaurus. Присутствие столь примитивного динозавра в кампане доказало близость Psittacosauridae к Neoceratopsia, а не к .

Кладограмма построена по работе 2015 года:

Палеобиология и палеоэкология 
Подобно всем цератопсам, Mosaiceratops питался жёсткими листьями и побегами. Он срезал части растений острым клювом, перетирал зубами и проглатывал, щёки помогали удерживать пищу во рту.

Останки Mosaiceratops azumai обнаружены в Китае в формации Сягуань, датированной нижним — средним туроном — средним кампаном ( назад). В месте обитания этого вида распространены титанозавры рода  и ранний гадрозавр Nanyangosaurus. Останки других динозавров обнаружены не были.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Цератопсы
Монотипические роды архозавров
Динозавры мелового периода
Динозавры Азии
Фоссилии из меловых отложений Китая
Фоссилии, описанные в 2015 году
Азума